Credo est un album de Carola sorti le 2 juin 2004 produit par Mikael Axelius chez Universal Music.

Liste des chansons
 01. Ditt ord består  (H Nyberg) 
 02. Åt alla  (Joh 1:12 / P Sandvall) 
 03. Som en båt  (L Axelsson)  
 04. Gud jag behöver Dig   (P Holmberg / D Ejderfors) 
 05. Du vet väl om att du är värdefull (I Olsson)  
 06. Så älskade Gud hela världen  (Joh 3:16 / T Hagenfors) 
 07. För att Du inte tog det gudomliga  (O Hartman / B Ring) 
 08. Lova Gud o min själ  (C Hultgren)  
 09. Herre, till Dig får jag komma  (A Crouch / P Sandvall) 
 10. Din trofasta kärlek  (E McNeill / I-M Eriksson)  
 11. Jag vill ge Dig o Herre min lovsång (C Hultgren)  
 12. Namnet Jesus (D Welander / Zulu trad / J Gustavsson) 
 13. Låt mina fötter få gå  (U Ringbäck)  
 14. I frid vill jag lägga mig ner  (Ps 4:9 / S Eriksson)

Single

Ditt ord består
 01. Ditt ord består

Åt alla 
 01. Åt alla

Classement
 n°2

Album de Carola
Album musical sorti en 2004
Album publié par Universal Music Group